Kim Jong-suk 김정숙 : (1917 - 1949), militante communiste coréenne, épouse du fondateur de la Corée du Nord Kim Il-sung, mère de Kim Jong-il et grand-mère de Kim Jong-un
 Nom de naissance de Fleur Pellerin (1973-), femme politique française.